Az 1986-os férfi vízilabda-világbajnokságot Madridban, Spanyolországban rendezték, az úszó-világbajnoksággal egyidőben.

A tornán 15 csapat vett részt. A mérkőzéseket augusztus 14. és augusztus 22. között játszották. A világbajnokságot a jugoszláv csapat nyerte, a döntőben négyszeri hosszabbítás után győzték le Olaszországot. A magyar csapat kilencedik lett.

Lebonyolítás 
A 15 csapatot 4 csoportba osztották, a B csoportban 4 helyett csak 3 csapat szerepelt. A csoportkörből az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A középdöntőben az A- és B csoport első két helyezettje, valamint a C- és D csoport első két helyezettje újabb csoportot alkotott, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje jutott az elődöntőbe. A harmadik és negyedik helyezettek az 5–8. helyért körmérkőzéseket játszottak egy újabb csoportban.

Az alsó ágon az A- és B csoport utolsó két helyezettje, valamint a C- és D csoport utolsó két helyezettje újabb csoportot alkotott a középdöntőben, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje a 9–12., a harmadik és negyedik helyezettek pedig a 13–15. helyért játszottak egy újabb csoportban.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

Felső ág

E csoport 
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Olaszország – Spanyolország 8–7-es és
a B csoportban lejátszott Jugoszlávia – Kuba 11–11-es eredményét is.

F csoport 
A táblázat tartalmazza
a C csoportban lejátszott NSZK – Franciaország 10–4-es és
a D csoportban lejátszott Egyesült Államok – Szovjetunió 10–8-as eredményét is.

Alsó ág

G csoport 
A táblázat tartalmazza az A csoportban lejátszott Magyarország – Izrael 16–2-es eredményét is.

H csoport 
A táblázat tartalmazza
a C csoportban lejátszott Kanada – Hollandia 8–4-es és
a D csoportban lejátszott Brazília – Görögország 9–9-es eredményét is.

Helyosztók

A 13–15. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza a C csoportban lejátszott Kanada – Hollandia 8–4-es eredményét is.

A 9–12. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a G csoportban lejátszott Magyarország – Ausztrália 7–6-os és
a D csoportban lejátszott Brazília – Görögország 9–9-es eredményét is.

Az 5–8. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a E csoportban lejátszott Kuba – Spanyolország 12–11-es és
a F csoportban lejátszott NSZK – Franciaország 10–4-es eredményét is.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1986-os női vízilabda-világbajnokság

F1986
Világbajnokság